Winfield peut désigner les éléments suivants :

Toponyme

Winfield (Colombie-Britannique)
 Winfield (Alberta)

Winfield (Alabama) ;
 Winfield (Illinois) ;
 Winfield (Indiana) ;
 Winfield (Iowa) ;
 Winfield (Kansas) ;
 Winfield (Missouri) ;
 Winfield, ville dans l’État de New York ;
 Winfield (Pennsylvanie) ;
 Winfield (Tennessee) ;
 Winfield (Texas) ;
 Winfield (Virginie-Occidentale) ;
 Winfield (Wisconsin).

Winfield, dans le comté de Norfolk, Angleterre

Patronyme 

 Bert Winfield (1878 - 1919), joueur gallois de rugby à XV ;
 Chuck Winfield (1943- ), trompettiste américain ;
 Dave Winfield (1951 -), joueur américain de baseball ;
 Herbert Winfield Spencer (1905-1992), compositeur et un chef d'orchestre ;
 Paul Winfield (1939 - 2004), acteur américain.

Divers 
 Winfield est une marque de cigarettes
 M. et  Winfield sont les voisins de la famille Simpson dans les quatre premières saisons de la série télévisée Les Simpson.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis